El Karoui est un nom de famille d'origine tunisienne, porté notamment par :

 Hakim El Karoui, né en 1971, essayiste et consultant français, fils de Nicole ;
 Hamed Karoui, 1927-2020, médecin et homme d'État tunisien (premier ministre du président Zine el-Abidine Ben Ali de 1989 à 1999), oncle de Hakim ;
 Nicole El Karoui, née Schvartz en 1944, mathématicienne française, professeure émérite et pionnière de l'essor des mathématiques financières,
 fondatrice du master de probabilités et finance de Sorbonne Université (anciennement Université Paris VI - Université Pierre et Marie Curie), appelé familièrement Master El Karoui ou Master EK.